Сент-Луис Кардиналс в сезоне Главной лиги бейсбола 1997 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 4 место в своём дивизионе, выиграв 73 матча в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 25
 Выигрышей: 11
 Поражений: 14
 Процент побед: 44
 Очков набрано: 86
 Очков пропущено: 87

Май 

 Игр: 27
 Выигрышей: 13
 Поражений: 14
 Процент побед: 48.15
 Очков набрано: 122
 Очков пропущено: 111

Июнь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 15
 Поражений: 13
 Процент побед: 53.57
 Очков набрано: 140
 Очков пропущено: 115

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 12
 Поражений: 15
 Процент побед: 44.44
 Очков набрано: 100
 Очков пропущено: 113

Август 

 Игр: 29
 Выигрышей: 12
 Поражений: 17
 Процент побед: 41.38
 Очков набрано: 109
 Очков пропущено: 132

Сентябрь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 10
 Поражений: 16
 Процент побед: 38.46
 Очков набрано: 132
 Очков пропущено: 150

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Сент-Луис Кардиналс
МЛБ в сезоне 1997